Il silenzio del ghiaccio (Ice Cold) –  romanzo di Tess Gerritsen del 2010
Ice Cold – singolo di Lil Tjay del 2020